Hugo Sinzheimer (jurist)
Hugo Sinzheimer (singer-songwriter)